Berenguela de Castilla puede hacer referencia a:

 Berenguela (1179 o 1180 - 1246), reina de Castilla.
 Berenguela (1253 - 1300), infanta de Castilla y señora de Guadalajara, hija de Alfonso X.
 Berenguela (1228 - 1279), infanta de Castilla, hija de Fernando III.